Vízió, látomás
 Vízió, a Marvel Comics szuperhőse
 Vízió, Caramel albuma